Са́нта-Мари́я-де́льи-А́нджели (, ) — название нескольких базилик и церквей в Италии. Может означать:

 Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири — базилика в Риме.
 Санта-Мария-дельи-Анджели — базилика в Ассизи.
 Санта-Мария-дельи-Анджели — церковь на острове Мурано в Венеции.